Шáбо, Шабо́ — топоним,  а также французская и итальянская фамилия. Имеется и ряд других значений.

Топоним 

 Шáбо — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области, ранее швейцарская колония «Шаба́», позднее посад, в Аккерманском уезде России.
 Шабо — станция Одесской железной дороги.
 Шабо — до 1946 г. название посёлка Виноградное в Голопристанском районе Херсонской области.
 Шабо (пещера) (фр.) — палеолитическая пещера во Франции (1878), памятник истории.

Фамилия 
Шабо́ (), но Ша́бо () — французская и итальянская фамилия.

Часть носителей фамилии принадлежат к знатному французскому дому Шабо́, родственному дому де Роган (ветвь Роган-Шабо́, род существующий). Словом «шабо» во Франции назывались некоторые виды рыб семейства Бычковые, именно они изображены на гербе дома Шабо.

Дом Шабо 

 Шабо, Филипп, также известный, как адмирал Брион (1492 — 1543) — французский государственный деятель, адмирал Франции.
 Шабо де Шарни, Леонор (1526 — 1597) — французский государственный деятель, губернатор Бургундии, сын предыдущего.
 Шабо де Мирбо, Франсуа (ум. 1599) — французский государственный деятель, младший брат предыдущего.
 Шабо де Мирбо, Жак (ум. 1630) — французский государственный деятель, приближённый  Генриха IV, сын предыдущего.
 Шабо, Луи Франсуа Жан (1757 — 1837) — французский военачальник, дивизионный генерал.

Другие 
 Шабо, Виолетта (1921—1945) — французский агент британской секретной правительственной службы.
 Шабо, Джулиан (род. 1998) — немецкий футболист французского происхождения, играющий на позиции защитника.
 Шабо, Жан-Батист (; 1860—1948) — востоковед-сириолог, французский историк, иностранный член-корреспондент АН СССР, священник.
 Шабо, Луи Феликс (1824—1902) — французский скульптор и медальер.
 Шабо, Тома (род. 1997) — канадский хоккеист, игрок «Оттава Сенаторз».
 Ша́бо, Федерико (Federico Chabod; 1901—1960) — итальянский историк и политик.
 Шабо, Франсуа (1759—1794) — французский революционер.
 Шабо, Хендрик (англ.; 1894—1949) — голландский художник и скульптор, представитель современного искусства.
 Шабо-Латур, Антуан (1769—1832) — французский политический деятель.

Другое 
 Шабо — неклассифицированный язык Эфиопии, условно относимый к нило-сахарской макросемье.
 Шабо — декоративная порода кур (бентамки шабо).

См. также 
 Гвоздика Шабо — цветочное растение гибридного происхождения из рода Гвоздика.
  — музей в Роттердаме, посвящённый творчеству художника и скульптора Хендрика Шабо.
 Компания Шабо — винодельческая компания, находящаяся в селе Шабо, Одесской области.
 Шабо-Латур